Козел Анатолій Анатолійович (1979) — майор Збройних сил України, заступник командира з повітрянодесантної підготовки 2-го десантно-штурмового батальйону 95 ОДШБр. Провів значну кількість конвоїв у зоні бойових дій, в тому числі під час оборони Донецького аеропорту.
 Оцерклевич Олексій Ярославович (1980) — генерал-майор Збройних сил України. Начальник Управління державної охорони України (травень — жовтень 2019), командир механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади у часи боїв на Світлодарській дузі, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади у часи боїв за Донецький аеропорт.